

Astronomia
 3079 Schiller – asteroide della fascia principale

Persone
 Adrian Schiller (1964) – attore britannico
 Dennis Schiller (1965) – ex calciatore svedese
 Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937) – filosofo tedesco
 Friedrich Schiller (1759-1805) – poeta e drammaturgo tedesco
 Leon Schiller (1887-1954) – regista polacco
 Martin Schiller (1982) – allenatore di pallacanestro austriaco
 Philip W. Schiller (1960) – dirigente d'azienda statunitense
 Stephanie Schiller (1986) – canottiera tedesca

Altro
 Schiller – progetto di musica trance e ambient